OCD peut désigner :
 L'Ordre des Carmes déchaux, un ordre religieux catholique
 une abréviation de on-circuit debugger
 une abréviation de Obsessive-Compulsive Disorder, traduction anglaise de trouble obsessionnel compulsif (ou TOC)